Dark Side – videogioco del 1988
 DarkSide – affiliazione di fisici che ricercano la materia oscura
 The Dark Side – rivista

Cinema 
The Darkside – film del 1987 di Constantino Magnatta
The Darkside – film del 2013 di Warwick Thornton

Letteratura 
 Darkside – romanzo di Dennis Etchison
 Darkside – serie di libri per bambini di Tom Becker
 Dark Side – fumetto italiano
 The Dark Side – antologia di letteratura horror
 The Dark Side – romanzo di Jane Mayer

Musica 
 Darkside – sottogenere musicale di breakbeat hardcore e jungle

 Dark Side – album di Tim Minchin del 2005
 Dark Side – pseudonimo di Arturo Bruni, rapper italiano
 Dark Side – singolo di Kelly Clarkson del 2012
 Dark Side – singolo dei R5 del 2016
 Dark Side – singolo dei Blind Channel del 2021
 Darkside – gruppo musicale metal austriaco
 Darkside – gruppo musicale statunitense di musica elettronica 
 Darkside – album dei Christ Agony del 1997
 Darkside – album dei Necrophobic del 1997
 Darkside – singolo dei Blink-182 del 2019

 The Darkside – gruppo musicale indie rock britannico
 The Dark Side – album dei Gregorian del 2004
 The Dark Side – album dei DarkSun del 2007
 The Dark Side – singolo dei Muse del 2018

 Darkside/Stay Awake – EP dei Kisschasy del 2004
 
 No More Heroes Sound Tracks: Dark Side – album compilation dal videogioco No More Heroes